Strobl, családnév
 Strobl (vagy Strobl am Wolfgangsee) település Ausztriában, Salzburg tartományban